Byng ist der Familienname folgender Personen:
 Douglas Byng (1893–1987), britischer Komiker
 Edmund Henry Byng, 6. Earl of Strafford (1862–1951), englischer Adliger
 Francis Byng, 5. Earl of Strafford (1835–1918), anglikanischer Geistlicher und Chaplain to the Speaker of the House of Commons
 Frederick Gerald Byng (1784–1871), englischer Adliger und Exzentriker

 Georgia Byng (* 1965), britische Autorin von Kinderbüchern
 James Byng (* 1985) britischer Schauspieler und Sänger
 James W. Byng, britischer Botaniker 
 John Byng (1704–1757), britischer Admiral
 John Byng, 5. Viscount Torrington (1743–1813), britischer Viscount und Autor
 Julian Byng, 1. Viscount Byng of Vimy (1862–1935), Generalgouverneur von Kanada
 Thomas Byng († 1599), englischer Jurist und Regius Professor of Civil Law an der Universität Cambridge

Ort:
 Byng (Oklahoma), Ort in Oklahoma, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Bing, Begriffsklärung